Radina je lahko:
 Radina Gorica (Hrvaška)
 Radina Vas (Hrvaška)